Debriefing (algemeen), technische of operationele debriefing na een activiteit
Debriefing (psychologisch), psychologische interventie ter preventie van psychische problemen na incidenten